

Roi 

 Pharamond, roi légendaire des Francs, ancêtre mythique des Mérovingiens.

Patronyme 

 Alexandre Pharamond (1876-1953), joueur de rugby français.

Toponyme 

 Pharamond (1832-), restaurant français de Paris.

Titre 

 Pharamond (1825), opéra français de Jacques-François Ancelot, Alexandre Soumet et Alexandre Guiraud, musique de François-Adrien Boieldieu.

Fiction 
 Philippe-Pharamond de Bourbon, de jure Pharamond II, protagoniste des romans Sire (1991) et Le Roi au-delà de la mer (2000) de Jean Raspail.

Prénom 

Prénom masculin
Prénom français
Patronyme français
